Zoey 101 — série de televisão exibida pelo canal Nickelodeon
 Zoey — personagem do anime Pokémon
 Zoey Redbird — personagem do filme House of Night

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão